Kiowa, llengua de la família lingüística kiowa-tano parlada per la tribu índia dels kiowes
 Kiowa, membre de la tribu índia dels kiowes
 Kiowa-tano, família de llengües ameríndies parlades a Nou Mèxic, Kansas, Oklahoma i Texas 
 Kiowa (Colorado)
 Kiowa (Kansas)
 Kiowa (Oklahoma)
 Comtat de Kiowa, diversos indrets
 Lake Kiowa, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas